de Duitse deelstaat Beieren, in het Duits Bayern
 de Duitse voetbalclub FC Bayern München
 Bayern (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen uit Beieren